A 2011–2012-es magyar férfi röplabdabajnokság a hatvanhetedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenegy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért. Ettől az évtől a 3:0-s és a 3:1-es győzelem 3, a 3:2-es siker 2, a 3:2-es vereség 1, a 3:1-es és a 3:0-s kudarc 0 pontot ért.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem GyD: Győzelem döntő szettben VD: Vereség döntő szettben V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás 
Negyeddöntő: Fino Kaposvár SE–Csepeli RC 3:0, 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti SE–Szolnoki Főiskola RK SI 3:0, 3:0, 3:0 és Dági KSE–MAFC-BME-Mapei 3:1, 3:1, 3:0 és Vegyész RC Kazincbarcika–Dunaferr SE 3:2, 0:3, 3:1, 0:3, 3:2

Elődöntő: Fino Kaposvár SE–Vegyész RC Kazincbarcika 3:1, 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti SE–Dági KSE 3:0, 3:0, 3:0

Döntő: Fino Kaposvár SE–Kalo MÉH-Kecskeméti SE 3:1, 3:0, 3:0

3. helyért: Dági KSE–Vegyész RC Kazincbarcika 1:3, 3:0, 3:2, 0:3, 0:3

5–8. helyért: Dunaferr SE–Csepeli RC 3:0, 1:3, 3:1 és MAFC-BME-Mapei–Szolnoki Főiskola RK SI 1:3, 3:1, 3:1

5. helyért: Dunaferr SE–MAFC-BME-Mapei 3:0, 3:2

7. helyért: Szolnoki Főiskola RK SI–Csepeli RC 3:1, 2:3, 3:0

9. helyért: Sümegi RE–Debreceni EAC 3:2, 3:0

Források 
Magyar Röplabda Szövetség

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag201120012